Radzyń Chełmiński – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim
 Radzyń Chełmiński – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim
 Radzyń Chełmiński – dawna stacja kolejowa w Radzyniu Chełmińskim

Zobacz też 
 Dekanat Radzyń Chełmiński